Divisionsforeningen har flere betydninger:

 Foreningen af Divisionsklubber i Danmark – herrefodbold
 Kvindedivisionsforeningen – kvindefodbold
 Divisionsforeningen Håndbold – håndbold